Матчі у групі G чемпіонату світу з футболу 2018 були зіграні з 18 по 28 червня 2018 року. У групі виступали Бельгія, Панама, Туніс та Англія. Команди, що посіли два перших місця, вийшли до 1/8 фіналу.

Таблиця

Матчі

Бельгія — Панама

Туніс — Англія

Бельгія — Туніс

Англія — Панама

Англія — Бельгія

Панама — Туніс

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат світу з футболу 2018 (група G)  

Чемпіонат світу з футболу 2018